

Carriera
Durante la militanza nella squadra riserve della Lazio, fa il suo esordio in prima squadra nella stagione 1931-1932 debuttando in Serie A il 17 aprile 1932 in -Lazio (1-0); con i biancocelesti disputa in totale 2 incontri in massima serie.

Nel 1933 viene ceduto all'Aquila, con cui vince il campionato di Prima Divisione 1933-1934; disputa così a partire dalla stagione 1934-1935 tre campionati di Serie B per un totale di 58 presenze e un gol tra i cadetti.

Palmarès

Club

Competizioni nazionali

L'Aquila: 1933-1934

Collegamenti esterni